Unión Juárez steht für folgende Orte in Mexiko:

 Unión Juárez (Sabanilla) in Chiapas
 Unión Juárez (La Trinitaria) in Chiapas
 Unión Juárez (Tila) in Chiapas
 Unión Juárez (Unión Juárez) in Chiapas
 Unión Juárez (Michoacán)
 Municipio Unión Juárez, Municipio in Chiapas